Slovo Ma'ariv má několik významů.
 Ma'ariv, arvit – večerní modlitba v židovském náboženství,
 Ma'ariv (deník) – izraelský deník,